Шуруп

 Шуруп — крепёжное изделие.
 Шурупчик — персонаж книги «Приключения Незнайки и его друзей», механик. Имя получил в честь крепёжного изделия.